Солоники:

 Солоники — деревня в Витебской области Белоруссии.
 Солоники — микрорайон в Лазаревском районе города Сочи.
 Солоники — платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Улица Солоники — улица в Лазаревском районе города Сочи.
 Солоники — упразднённая в 2002 году деревня в Верхошижемском районе Кировской области России. 
 Солоники — упразднённая в 2007 году деревня в Верхошижемском районе Кировской области России.

См. также 
 Салоники (значения)
 Солоник